Holm este un nume propriu, care se poate referi la:

Folosire generală 

 Holm (insulă), o denumire pentru insule în locurile cu influență scandinavă;
 Holm Oak, stejarul Holm ori Quercus ilex, denumirea binomială a unui arbore din familia stejarului
 Holm (nume de familie)

Locuri

Danemarca 

 Holm, la nord de Nordborg, pe insula Als

Germania 

 Holm, Nordfriesland
 Holm, Pinneberg

Norvegia 

 Holm, Norway, sat din municipalitatea Bindal din comitatul Nordland
 Holm, Troms, sat din municipalitatea Dyrøy din comitatul Troms

România 

 Holm, Iași, sat din localitatea Podu Iloaiei din județul Iași
 Holm, Neamț, sat din comuna Pâncești din județul Neamț

Scoția 

 Holm, Inverness
 Holm, Orkney

Suedia 

 Holm, Halmstad

Vezi și 
 Holmes House (dezambiguizare), diferite case și clădiri listate în National Register of Historic Places
 Holmes Towers, două clădiri publice din Manhattan, New York City
 Holm (dezambiguizare)
 Holme (dezambiguizare)
 Holmes (dezambiguizare)
 Comitatul Holmes (dezambiguizare)
 Districtul Holmes (dezambiguizare)

Nume proprii